Національна ліга В 1957—1958 — 11-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб СК «Берн».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід 
?

Фінал 
Перемогу здобув СК «Берн».

Джерела 
 Сезон 1958     

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія